Droga krajowa B9 (Austria)
 Droga krajowa B9 (Niemcy)

Zobacz też